Nuna ist
 ein hypothetischer Kontinent der Erdgeschichte; siehe Nuna (Kontinent)
 Solarrennfahrzeuge; siehe Nuna 1, Nuna 2, Nuna 3, Nuna 4 und Nuna 5